Dit is de wereldranglijst van april 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 april 2011.

Mannen 04